Zo ou Zahau est le nom d'une ethnie de l'État Chin du Myanmar.
 Zo d'Axa est le pseudonyme d'Alphonse Gallaud de la Pérouse.
 Zo est le nom de deux peintres français :
 Achille Zo (1826-1901)
 Henri-Achille Zo (1873-1933)
 Zo est un diminutif du prénom .
 C'est le surnom du joueur de basket-ball Alonzo Mourning (né en 1970).
 ZO est une des syllabes du langage quadrisyllabique des Shadocks (avec GA, BU, et MEU). C'est en particulier leur mot pour le chiffre « deux ».
 Zo est le nom d'une île dans le manga One Piece.

Voir aussi 
 

Zo